Der Music City Grand Prix 2022 (offiziell Big Machine Music City Grand Prix 2022) auf dem Kurs Nashville Street Circuit fand am 7. August 2022 statt und ging über eine Distanz von 80 Runden à 3,492 km. Es war der 14. Lauf zur IndyCar Series 2022.

Bericht 
Nach beinahe zwei Stunden Verzögerung wegen Gewittern im Umfeld der Rennstrecke, startete Scott McLaughlin (Team Penske) von der Pole Position ins Rennen. Er kämpfte, im chaotischen Rennverlauf mit insgesamt acht Gelbphasen, mit Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) um den Sieg. Im Ziel waren die beiden Neuseeländer nur gerade um 0,106 Sekunden voneinander getrennt und Dixon war der Sieger. Der führende in der Meisterschaft Will Power (Team Penske) startete vom achten Rang, Marcus Ericsson (Chip Ganassi Racing) nur von Startplatz 18. Ericsson hatte bis vor dem Gallagher Grand Prix die Tabelle angeführt und musste sie dann an Power abgeben. Power belegte im Endergebnis den 11. Platz trotz Getriebeproblemen und Ericsson mit technischen Schwierigkeiten den 14. Rang. Power führte die Meisterschaft zu diesem Zeitpunkt an vor Dixon mit sechs Punkten Vorsprung. Dahinter Ericsson mit zwölf, Josef Newgarden (Team Penske) mit 22 und Alex Palou (Chip Ganassi Racing) mit 33 Punkten Rückstand. Diese fünf Fahrer hatten drei Rennen vor Saisonende  noch die Chance, die Meisterschaft 2022 zu gewinnen.

Klassifikationen

Qualifying / Start 

* Helio Castroneves erhielt aufgrund eines nicht genehmigten Motorwechsels eine Startplatzstrafe.

Endergebnis 

(R)=Rookie / 8 Gelbphasen für insgesamt 36 Rd.

Weblinks 
 Offizielle Website der IndyCar Series
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Rennen der IndyCar Series 2022
Sportveranstaltung in Nashville
Sportveranstaltung in Tennessee
Motorsportwettbewerb in den Vereinigten Staaten